A9, A 9, A09 может означать:
 A9 — размер бумажного листа (37×52 мм) по стандарту ISO 216.
 A9 — код ИАТА авиакомпании «Грузинские авиалинии».
  — артиллерийский полк вооружённых сил Швеции.
 A09 — один из закрытых дебютов в шахматах.
 A09 — раздел системы Анатомо-терапевтическо-химической классификации лекарственных средств (АТХ).

Техника 
  (Aggregat 9) — проект германской баллистической ракеты 1940-х годов.
 A9 — британский крейсерский танк 1930-х годов.
 Arrows A9 — гоночный автомобиль команды Arrows.
  — британская подводная лодка (1905 год).

Компьютерные устройства 
 A9 Home — модель малоформатного настольного компьютера (2006 год).
 Apple A9 — 64-битный микропроцессор компании Apple выпускающийся с 2015 года.
 Cortex-A9 — 32-битный многоядерный микропроцессор, разработанный компанией ARM.

Автомобильные дороги

Примечания